Hocaoğlu est un patronyme turc notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Ece Hocaoğlu (née en 1994), joueuse de volley-ball turque ;
  (né en 1975), footballeur turc ;
  (née en 1992), karatéka turque ; 
 Tuğçe Hocaoğlu (née en 1988), joueuse de volley-ball turque ;
  (1941–1993), homme politique turc.

Notes et références

Voir aussi 
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique des noms de familles turcs qui signifie « fils de ».

Patronyme turc